Josip Turk je lahko:

 Josip Turk (1865-1937) - organizator gasilstva, politik
Josip Turk (1895-1951) - duhovnik, teolog, zgodovinar in filolog
 Josip Turk - partizan
 Josip Turk (1929-2021) - zdravnik internist